Мост Чжаоцин:

 Мост Чжаоцин () — автомобильный мост балочной конструкции через реку Сицзян на территории городского округа Чжаоцин (провинция Гуандун)
 Мост Чжаоцин () — автомобильно-железнодорожный двухъярусный мост балочной конструкции через реку Сицзян на территории городского округа Чжаоцин (провинция Гуандун)
 Мост Чжаоцин () — железнодорожный мост арочной конструкции через реку Сицзян на территории городского округа Чжаоцин (провинция Гуандун)